Alain Terrieur et Alain Térieur se prononcent comme à l'intérieur, ce qui permet un jeu de mots.

Alain Terrieur peut désigner :
 Alain Terrieur, personnage du film Pétrole ! Pétrole !.

Alain Térieur peut désigner :
 Alain Térieur, personnage d'un jeu de mots.